Le premier surveillant peut correspondre à :
 un grade dans l’administration pénitentiaire française ;
 un poste d’officiers de loge maçonnique.